Исаенков — русская фамилия, которая образована от имени Исай, канонической формой которого является имя Исайя ( Иешая́ху — «Яхве есть спасение»).

Известные носители 
 Исаенков, Иван Фролович (1898—1993) — советский генерал-майор юстиции, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Исаенков, Андрей Александрович (род. 1989) — российский актёр.